Dies ist eine Liste der Kantaten Georg Philipp Telemanns. Die Liste ist sortierbar nach der Nummer des Telemann-Werke-Verzeichnisses (TWV), dem Titel, dem Entstehungsjahr und ihrer Bestimmung im Kirchenjahr. In den weiteren Spalten sind die von Telemann eingesetzten Sänger und Instrumentalisten nach Gruppen geordnet angegeben. In der letzten Spalte ist ein Link auf das entsprechende Notenmaterial (IMSLP) angegeben.

Abkürzungen 
Die Abkürzungen der Mitwirkenden lauten wie folgt:

Liste der Kirchenkantaten

Einzelnachweise 

!Kantaten
!Telemann
Telemann